Ямбургский полк — укороченное наименование нескольких, существовавших в разное время, полков Российской императорской армии, получивших своё наименование в честь города Ямбург Санкт-Петербургской губернии:

 Ямбургский кирасирский полк — существовал в 1707  — 1800 годах.
 Ямбургский 41-й драгунский полк — существовал с 1806 года по 1812, и с 1882 по 1907.
 Ямбургский 14-й уланский полк — тот же полк, что и 41-й драгунский, но в  1812 — 1882 и 1907 — 1918 годах.